‘Ayeblū (persiska: آيِبلو, عیبلو, Āyeblū) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Västazarbaijan, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Teheran. ‘Ayeblū ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt ‘Ayeblū är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Bezū Dāghī,  meter över havet,  km söder om ‘Ayeblū. Runt ‘Ayeblū är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Urmia,  km sydväst om ‘Ayeblū. Trakten runt ‘Ayeblū består till största delen av jordbruksmark. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Västazarbaijan